Jens Andersen (1866–1937) – norweski szewc i przedsiębiorca
 Jens Andersen (1929–2010) – duński bokser, olimpijczyk
 Jens Andersen (ur. 1955) – duński pisarz
 Jens Andersen (ur. 1971) – duński aktor